273-я истребительная авиационная Гомельская ордена Суворова дивизия — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Формирование 
Сформирована 25 декабря 1942 года.

Расформирование 
Дивизия расформирована 15 декабря 1945 года в составе 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии Группы советских оккупационных войск в Германии.

В составе объединений и соединений 
Входила в состав 13-й воздушной армии. В мае 1943 года, вошла в состав 6-го истребительного авиационного корпуса. Ещё через год, дивизия вошла в состав 16-й воздушной армии

Участие в операциях и битвах 

 Курская оборонительная операция — с 5 июля 1943 года по 12 июля 1943 года.
 Орловская операция «Кутузов» — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Черниговско-Припятская операция — с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года.
 Белорусская операция «Багратион» — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Бобруйская операция — с 24 июня 1944 года по 29 июня 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Барановичская операция — с 5 июля 1944 года по 16 июля 1944 года.
 Люблин-Брестская операция — с 18 июля 1944 года по 2 августа 1944 года.
 Висло-Одерская операция — с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Варшавско-Познанская операция — с 14 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Восточно-Померанская операция — с 10 февраля 1945 года по 20 марта 1945 года.
 Берлинская операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года.

Награды дивизии 
 26 ноября 1943-го года дивизии присвоено наименование Гомельской
 За участие в освобождении Варшавы, дивизия была награждена Орденом Суворова II степени.

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Дивизия в составе 6-го иак неоднократно удостаивалась благодарностей Верховного Главнокомандования:
 За прорыв сильно укреплённой обороны немцев, прикрывающей Бобруйское направление.
 За овладение городом Барановичи и Барановичским укреплённым районом.
 За форсирование реки Шара и за овладение городами Слоним и Лунинец.
 За овладение городом Брест.
 За овладение крепостью Прага.
 За овладение городом Варшава.
 За овладение городами Сохачев, Скерневице и Лович.
 За овладение городами Лодзь, Кутно, Томашув (Томашов), Гостынин и Ленчица.
 За овладение городами Влоцлавек, Бжесць-Куявски и Коло.
 За овладение городами Хоэнзальца (Иновроцлав), Александров, Аргенау и Лабишин.
 За овладение городами Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифелъбайн, Регенвальде и Керлин.
 За овладение городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфелъде, Карлсхорст, Кепеник и вступление в столицу Германии город Берлин.
 За овладение городами Ратенов, Шпандау, Потсдам.
 За овладение городом Берлин.

Командиры 
 декабрь 1942 — апрель 1943:  Антонов, Николай Дмитриевич — полковник
 апрель 1943 — июнь 1944:  Фёдоров, Иван Евграфович — полковник
 июнь 1944 — сентябрь 1945:  Исаев, Николай Васильевич — подполковник, полковник

Состав 
 7-й истребительный авиационный полк
 286-й истребительный авиационный полк
 157-й истребительный авиационный полк
 163-й истребительный авиационный полк
 347-й истребительный авиационный полк
 67-й гвардейский истребительный авиационный полк
 30-й гвардейский истребительный авиационный полк
 352-й истребительный авиационный полк

Боевой состав на 9 мая 1945 года

Герои Советского Союза 
  Исаев Николай Васильевич, полковник, командир 273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 апреля 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4909.
  Елисеев Владимир Степанович, командир эскадрильи 67-го гвардейского истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии Центрального фронта, гвардии полковник в отставке, Указом Президента Российской Федерации 6 сентября 1996 года удостоен звания Герой России. Медаль № 345
  Кузнецов Иннокентий Васильевич, заместитель командира 30-го гвардейского истребительного авиаполка 273-й истребительной авиадивизии 6-го истребительного авиакорпуса 16-й воздушной армии Центрального фронта, гвардии майор, Указом Президента СССР от 22 марта 1991 года удостоен звания Герой Советского Союза, Золотая Звезда № 11642.
  Панов Алексей Борисович, командир 67-го гвардейского истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии Центрального фронта, гвардии подполковник, Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Ренц Михаил Петрович, командир эскадрильи 30-го гвардейского авиационного истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии, гвардии майор, 15 мая 1946 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 9083
  Баранов Михаил Семёнович, младший лейтенант, командир звена 157-го истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 24 августа 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1067.
  Боровых Андрей Егорович, младший лейтенант, командир звена 157-го истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 24 августа 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1077.
  Шемендюк Пётр Семёнович, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 157-го истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 24 августа 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1745.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Перечень № 12 авиационных полков Военно-воздушных сил Красной армии, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Москва. 1960 г.

Ссылки 
 Журналы боевых действий
 273rd Gomelskaya order of Suvorov Fighter Aviation Division.The Luftwaffe, 1933- 45
 273-я истребительная Гомельская ордена Суворова авиационная дивизия

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Участники Воронежско-Харьковской наступательной операции
Участники Бобруйской операции